Karasek oder Karásek ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Karasek (1902–1970), deutscher Volkskundler
 Daniel Karasek (* 1959), deutscher Theaterregisseur und -intendant
 Dorothea Karasek (1889–??), österreichische Widerstandskämpferin
 Erika Karasek (* 1934), deutsche Museumsleiterin

 Hellmuth Karasek (1934–2015), deutscher Journalist und Literaturkritiker
 Hertha Karasek-Strzygowski (1896–1990), österreichisch-deutsche Künstlerin und Schriftstellerin
 Horst Karasek (1939–1995), deutscher Schriftsteller
 Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951), tschechischer Schriftsteller
 Johannes Karasek (Prager Hansel; 1764–1809), böhmischer Räuberhauptmann
 Laura Karasek (* 1982), deutsche Anwältin, Schriftstellerin und Moderatorin
 Manuel Karasek (* 1967), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Robert Karasek, US-amerikanischer Soziologe und Arbeitspsychologe 
 Rudolf Karasek (1895–1986), deutscher Maler
 Svatopluk Karásek (1942–2020), tschechischer Liedermacher und Politiker
 Werner Karasek (1956–2018), österreichischer Basketballspieler